Ле́йквуд () — англоязычный топоним, распространённый в основном в США. Дословно переводится как Озёрный лес.

Топонимы 
США
  — город в штате Вашингтон.
  — инцидент 2009 года.
  — городок в Висконсине.
  — деревня в Иллинойсе.
  — тауншип в Иллинойсе.
 Лейквуд — город в Калифорнии.
 Лейквуд — город в Колорадо.
 Лейквуд — тауншип в Миннесоте, округ Лейк-оф-Вудс.
 Лейквуд — тауншип в Миннесоте, округ Сент-Луис.
 Лейквуд — тауншип в Нью-Джерси.
  — статистически обособленная местность в одноимённом тауншипе.
  — местный аэропорт.
  — деревня в штате Нью-Йорк.
 Лейквуд — город в Огайо.
  — невключённая территория в Теннесси.
  — статистически обособленная местность в Южной Каролине.

Другие страны
  — муниципалитет в регионе Полуостров Замбоанга, Филиппины.

Составные топонимы США
  — город в Техасе.
  — деревня в Мичигане.
  — статистически обособленная местность в Теннесси.
 Лейквуд-Парк — статистически обособленная местность во Флориде.
  — статистически обособленная местность в Иллинойсе.

Прочее 
  — кладбище в Миннеаполисе, Миннесота, США.

См. также 
 Центральный кампус лейквудской церкви — мегацерковь в Хьюстоне, Техас, США.
  — автомобиль.
 Лейк — англоязычная фамилия и топоним.
 Вуд — англоязычная фамилия и топоним.
 Вуд-Лейк — англоязычный топоним.
 Лейкленд — англоязычный топоним.